Scarlatti este un nume de familie italian. Printre persoanele notabile care l-au purtat se numără următorii:

 Alessandro Scarlatti (1660-1725), compozitor baroc cunoscut pentru opere și cantate de cameră
 Francesco Scarlatti (1666-1741), muzician și compozitor baroc, fratele lui Alessandro Scarlatti
 Domenico Scarlatti (1685-1757), compozitor baroc, cu un rol influent în dezvoltarea muzicii pentru orgă, fiul lui Alessandro Scarlatti
 Giuseppe Scarlatti (1718 / 1723-1777), compozitor baroc, nepotul lui Alessandro sau Domenico
 Pietro Filippo Scarlatti (1679-1750), compozitor baroc, organist și dirijor de cor, fiul lui Alessandro Scarlatti
 Rosa Scarlatti (1727-1775), cântăreață de operă italiană, nepoata lui Alessandro sau Domenico
 Giorgio Scarlatti (1921-1990), pilot italian de formula 1

Vezi și
 The Scarlatti Inheritance, roman al lui Robert Ludlum
 6480 Scarlatti, asteroid
 Scarlatti (crater), crater de impact pe Mercur
 Scarlatti Peak, pe insula Alexander din Antarctica

Nume de familie italiene